Линдси има више значења:
 Линдси (Калифорнија)
 Линдси (Тексас)
 Линдси (округ Ривс, Тексас)
 Линдси (Небраска)
 Линдси (Оклахома)